Nooteboom es un apellido neerlandés que puede hacer referencia a:

 Cees Nooteboom (1933 - ), novelista, ensayista, poeta, traductor e hispanista neerlandés.
 Hans Peter Nooteboom (1934 - ), botánico y pteridólogo neerlandés